Альбрехт Генрих Брауншвейг-Вольфенбюттельский (; 26 февраля 1742, Вольфенбюттель — 8 августа 1761, Хамм) — принц Брауншвейг-Вольфенбюттельский, офицер прусской армии.

Биография 
Альбрехт Генрих — третий сын герцога Карла I Брауншвейг-Вольфенбюттельского и Филиппины Шарлотты Прусской, сестры Фридриха Великого, младший брат герцога Карла Вильгельма Фердинанда. Обучался вместе с братьями у Иоганна Фридриха Вильгельма Иерузалема. Вслед за братьями принц Альбрехт Генрих посвятил себе военному делу и служил в прусской армии под началом наследного принца Карла Вильгельма Фердинанда. Спустя четыре дня после победы в сражении при Фелинггаузене 19-летний принц участвовал в схватке с французами, отважно бился с врагом и получил смертельное ранение в шею. Похоронен в Брауншвейгском соборе.

Предки

Примечания

Литература 
 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem: Das Leben des Höchstseligen Durchlauchtigsten Prinzen Albrecht Heinrichs, Prinzen von Braunschweig und Lüneburg. Braunschweig 1762, 

Участники Семилетней войны
Умершие от ран